Mjaleschka ist der Familienname der folgenden Personen:

 Dsmitryj Mjaleschka (* 1982), weißrussischer Eishockeyspieler
 Pawel Mjaleschka (* 1992), weißrussischer Leichtathlet